Ronald Evans kan syfta på:

Ronald E. Evans (1933-1990), amerikansk astronaut
Ronald M. Evans (1949-), amerikansk biolog